Краљ Карол I Румунски (-{Karl Eitel Friedrich Zephyrinus Ludwig von Hohenzollern-Sigmaringen}-; 20. април 1839 — 10. октобар 1914) био је владар Уједињених Кнежевина од 1866. до 1881. и први краљ Румуније од 1881. до 1914. године.

Биографија 

Карол је био немачки принц, рођен у Сигмарингену, а изабран је за румунског кнеза након свргавања Александра Кузе. Првобитно је круна била намењена брату белгијског краља Леополда II принцу Филипу Фламанском, али како је он одбио на препоруку цара Наполеона III, круну је добио Карло, као Наполеонов рођак. Изабран је за кнеза 20. априла 1866. године. Тада је романизовао своје име у Карол. Краљем се прогласио 15. марта 1881. године. Био је први владар из династије Хоенцолерн-Сигмаринген, која је владала Румунијом до проглашења Републике 1947. године

Карол је успео да ојача државу, но није решио социјално питање. Румунију су 1906. године потресли устанци због неправедне поделе земље, која је већином била у рукама румунске владајуће олигархије, која је владала недемократским методима. 

Румунија је била неутрална у Првом балканском рату, али је у страху од јачања Бугарске ушла у Други балкански рат, те је победила Бугарску и присвојила је јужну Добруџу. 

У спољној политици, Карол се ослањао на Аустроугарску и Немачку, но тајни политички савез није могао да се одржи почетком Првог светског рата због наклоњености румунских владајућих елита према Антанти.

Карол из брака са супругом Елизабетом од Вида није имао мушких потомака, па га је наследио нећак Фердинанд.

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Збирка слика

Извори

Спољашње везе 

Рођени 1839.
Умрли 1914.
Краљеви Румуније
Династија Хоенцолерн